Staunton Township peut désigner les townships suivants :

Canada 
 Staunton Township, dans le district de Cochrane en Ontario.

États-Unis 
 Staunton Township du comté de Macoupin dans l'Illinois.
  du comté de Miami en Ohio.

Voir aussi 
 

Homonymie de townships